Moderna museet kan syfta på:

 Moderna museet – ett museum för svensk, nordisk och internationell modern och samtida konst i Stockholm och i Malmö
 Moderna museet Malmö – en konsthall i Malmö, som invigdes 2009 och som är en del av den statliga myndigheten Moderna museet
 Moderna museet, Jerevan – ett konstmuseum för modern och samtida konst i Jerevan i Armenien